Mercedes-Benz 380 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz Mannheim 380 S (gebaut 1932–1933), siehe Mercedes-Benz W 10
 Mercedes-Benz 380 S (gebaut 1932–1933), siehe Mercedes-Benz W 19
 Mercedes-Benz Typ 380 / 380 K (gebaut 1933–1934), siehe Mercedes-Benz W 22
 Mercedes-Benz 380 SL/SLC (gebaut 1971–1989), siehe Mercedes-Benz Baureihe 107
 Mercedes-Benz 380 SE/SEL/SEC (gebaut 1979–1985), siehe Mercedes-Benz Baureihe 126